Heuseler ist der Familienname von:

 Holger Heuseler, deutscher Wissenschaftsjournalist
 Martin Heuseler († 1555), sächsischer Jurist und Ratsherr